Василий Иосифович Зоря (12.06.1942 — 17.08.2018) — заведующий кафедрой травматологии
ортопедии и военно-полевой хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Окончил лечебный факультет Винницкого медицинского института имени Н. И. Пирогова (1971), клиническую ординатуру и аспирантуру Ленинградского научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера (1972—1976), в 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Неудовлетворительные исходы оперативного лечения врожденного вывиха у детей и возможности их коррекции».

В 1976—1979 гг. младший научный сотрудник отделения детской ортопедии и травматологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

С 1979 г. работал на кафедре травматологии ортопедии и ВПХ Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко: ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий первым в СССР отделением подростковой травматологии, профессор.

В 1991 г. защитил докторскую диссертацию в форме научного доклада на тему «Оперативное лечение асептического некроза головки бедренной кости 2-3 стадии у взрослых».

С 1998 г. зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ Московского государственного медико-стоматологического университета.

Описал новую нозологическую форму заболеваний крупных суставов — асептический некроз. Разработал более 50 способов операций на различных отделах опорно-двигательного аппарата, предложил и разработал систему корригирующих остеотомий трубчатых костей при их повреждениях и врожденных заболеваниях.

Автор 52 изобретений, за которые в 1996 г. было присвоено звание «Заслуженный изобретатель РФ». Опубликовал 420 научных работ, 2 монографии. Под его руководством защищено 7 докторских и 21 кандидатская диссертации.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Умер 17 августа 2018 года.

 Сочинения
 Повреждение локтевого сустава : [руководство] / В. И. Зоря, А. В. Бабовников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 464 с. : ил., цв. ил.; 22 см.; ISBN 978-5-9704-1267-1
 Деформирующий артроз коленного сустава [Текст] : руководство для врачей / В. И. Зоря, Г. Д. Лазишвили, Д. Е. Шпаковский. - Москва : Литтерра, 2010. - 320 с., [20] л. ил. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-904090-76-0

Источники 
 ЗОРЯ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ
 Зоря Василий Иосифович. К 70-летию со дня рождения. Травматология и ортопедия России. 2012;(2):117-118.
 ЗОРЯ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ; К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ